Влади́мир Серо́в: Серов, Владимир Александрович (1910—1968) — советский живописец, график, педагог.
 Серов, Владимир Вячеславович (1922—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Серов, Владимир Георгиевич (1922—1944) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Серов, Владимир Николаевич (род. 1931) — советский и российский гинеколог, член-корреспондент РАМН.